El término iceberg puede referirse a:

 Iceberg, un témpano de hielo.
 Iceberg, álbum de 2001 de la banda chilena Congelador.
 Iceberg, grupo de rock progresivo y jazz rock de Barcelona.
 Lechuga iceberg, variedad de lechuga (Lactuca sativa)
 Iceberg, fenómeno de internet relativo a la colección de leyendas urbanas de un determinado evento, persona o lugar.